Générac ist der Name zweier französischer Gemeinden

 Générac (Gard) in der Region Okzitanien
 Générac (Gironde) in der Region Nouvelle-Aquitaine